Осеево — название населённых пунктов в России:

 Осеево — деревня в Кинешемском районе Ивановской области.
 Осеево — деревня в Парфеньевском районе Костромской области.
 Осеево — деревня в Щёлковском районе Московской области.